Senda
Ou ainda:
Sendas (supermercado)
Volkswagen Senda

Localidades

Sendas (Bragança)

Desambiguação